

Geografia
 Cornet – villaggio nel comune di Poduri (Bacău), Moldavia
 Neuville-au-Cornet – comune francese situato nel dipartimento del Passo di Calais
 Teissières-de-Cornet – comune francese di 225 abitanti situato nel dipartimento del Cantal

Cinema
 The Cornet – cortometraggio muto del 1915 diretto e interpretato da Arthur V. Johnson

Persone
 Alizé Cornet (1990) – tennista francese
 Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) – architetto spagnolo
 Cayetano Cornet (1963) – ex velocista spagnolo
 Henri Cornet (1884-1941) – ciclista su strada francese
 George Cornet (1877-1952) – pallanuotista britannico
 Maxwel Cornet (1996) – calciatore ivoriano
 Peeter Cornet (1570 circa – 1633) – compositore e organista fiammingo
 Raimon de Cornet (XIV secolo) – prete, frate, grammatico, poeta e trovatore tolosano